Fodé Camara (1988-) – calciatore guineano
 Fodé Camara (1998-) – calciatore guineano